Cook House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cook House (Arkansas), NRHP-Nr. 93001250
 Cook House (Louisiana), NRHP-Nr. 79001086
 Cook House (Mississippi), NRHP-Nr. 83003941
 Cook House (West Virginia), NRHP-Nr. 78002812

Siehe auch:
 William Cook House